Ross Tanner est un personnage de fiction de la bande dessinée XIII.

Biographie de fiction 

Agent fictif dont le dossier est créé de toutes pièces par Benjamin Carrington et Jones pour lancer le colonel Amos sur une fausse piste et confondre le Juge Allenby.

C'est également l'identité sous laquelle XIII est envoyé par Carrington, avec le grade de caporal, au camp d'entraînement des S.P.A.D.S. au San Miguel.

Notes et références 

Personnage de XIII
Personnage de fiction américain